argentan (stop) – handlowa nazwa stopu: nowe srebro
 Argentan – miejscowość w Dolnej Normandii we Francji